

Sources 
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 Géoportail (dont ses anciennes cartes) et/ou Google Maps, pour des points de détails.

Berthelming - Sarreguemines